Bahamonde ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Bahamonde (* 1963), chilenischer Maler und Bildhauer
 Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo (1892–1975), spanischer General und Diktator, siehe Francisco Franco
Geografisches:
 Bahamonde Point, Antarktika